Austin Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Austin Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Austin Lake (Kent County, Michigan)
 Austin Lake (Muskegon County, Michigan)
 Austin Lake (Osceola County, Michigan)
 Austin Lake (Minnesota)
 Austin Lake (Montana)
 Austin Lake (Oklahoma)
 Austin Lake (Wisconsin)